Selišta est un toponyme qui peut désigner :

Selišta, un village situé dans la municipalité de Bileća et dans la république serbe de Bosnie ;
Selišta, un village situé dans la municipalité de Sokolac et dans la république serbe de Bosnie ;

Selišta, un village situé dans la municipalité de Kolašin ;
Selišta, un village situé dans la municipalité de Pljevlja.

Voir aussi 
Selište